Marek Pawlak (ur. 1955) – polski ekonomista, dr hab.
 Marek Pawlak (ur. 1970) – polski piłkarz
 Marek Pawlak (1965–2022) – polski piłkarz